Дессау-Рослау () — город земельного подчинения («внерайонный город»), расположенный в земле Саксония-Анхальт в Германии. Образован 1 июля 2007 года путём слияния городов Дессау и Рослау. Является третьим по количеству жителей городом Саксонии-Анхальт после Халле и Магдебурга.

История 
Город был образован в ходе административных реформ в Саксонии-Анхальт, проведённых в 2007 году.

Город состоит из двух округов и 25 районов. Районы 1-21 соответствуют бывшему городу Дессау, районы 22-25 — бывшему городу Рослау. В ходе обсуждения также предполагалось включить Квеллендорф в черту нового города, однако от этих планов позднее отказались. В 1935—1946 годы город Рослау уже включался в состав города Дессау, однако затем снова выходил из его состава. Однако в ходе реформы 2007 года впервые был фактически создан новый город с новым названием.

3 октября 2020 года, по случаю 30 годовщины объединения Германии в городе был открыт памятник Михаилу Горбачёву

Города-побратимы 
Побратимские отношения существуют со следующими городами:

  Аржантей, Франция, 1959 год.
  Клагенфурт-ам-Вёртерзее, Австрия, 1971 г.
  Людвигсхафен-на-Рейне, Германия, 1988 г.
  Иббенбюрен, Германия, 1990 г.
  Гливице, Польша, 1992 г.
  Неменчине, Литва, 1995 г.
  Роуднице-над-Лабем, Чехия, 2004 г.

Примечания 

 
Города на Эльбе
Внерайонные города Германии
Появились в 2007 году в Германии
Административные единицы, образованные в 2007 году